Machu bezeichnet:

 Gelber Fluss
 Maqu

Machu ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Machu (* 1909; † unbekannt), österreichischer Fußballspieler